Базо́ш-сюр-Гвіо́нн, Базош-сюр-Ґвіонн, Базош-сюр-Ґюїонн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 37 км на захід від Парижа, 21 км на захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 205 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 590,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Базош-сюр-Гвіонн, Офіційний сайт 

 Базош-сюр-Гвіонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Базош-сюр-Гвіонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін